Вейккаусліга 2002 — 72-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Фінляндії. Титул чемпіона здобув ГІК.

Учасники

Перший етап 

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд 

Примітки: 
1. Клуб Гака взяв участь у Кубку УЄФА 2003—2004 як переможець Кубка Фінляндії 2002.

Позначення:

Результати

Кваліфікаційний раунд 

Позначення:

Бомбардири

Посилання 
 Вейккаусліга на soccerway 
 Вейккаусліга на rsssf  

2002
Фінляндія
2002 у Фінляндії